Пьер Амандри (; 31/12/1912, Труа — 21/02/2006, Париж) — французский археолог. Доктор словесности, профессор.

В 1933 году поступил в Высшую нормальную школу в Париже, получил степень агреже в 1937 году.
С 1937 года член, в 1941-48 гг. генсек, в 1969-81 гг. директор Французской археологической школы в Афинах. Проводил раскопки на месте святилища в Дельфах, которым посвятил много статей.

В 1951-69 гг. преподавал в Страсбургском университете, профессор классической археологии.

Член Академии надписей и изящной словесности (1972). Членкор Британской академии (1978). Член Королевской академии наук и изящных искусств Бельгии.

Офицер ордена Почетного легиона. Кавалер ордена Академических пальм.

Примечания

Ссылки 
  

Родившиеся в Труа
Выпускники Высшей нормальной школы (Париж)
Археологи Франции
Преподаватели Страсбургского университета
Члены французской Академии надписей и изящной словесности
Члены-корреспонденты Британской академии
Члены Академии деи Линчеи
Члены Королевской академии наук и искусств Бельгии